

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 20
 Województwo lubelskie
 Podedwór – część wsi Sitno w powiecie zamojskim, w gminie Sitno
 Wojewóddztwo małopolskie
 Podedwór – część wsi Głęboka w powiecie gorlickim, w gminie Biecz
 Podedwór – część wsi Wołowice w powiecie krakowskim, w gminie Czernichów
 Podedwór – część wsi Rączna w powiecie krakowskim, w gminie Liszki
 Podedwór – część wsi Dobra w powiecie limanowskim, w gminie Dobra
 Podedwór – część wsi Paszyn w powiecie nowosądeckim, w gminie Chełmiec
 Podedwór – część wsi Bilczyce w powiecie wielickim, w gminie Gdów
 Województwo podkarpackie
 Podedwór – część wsi Żyraków w powiecie dębickim, w gminie Żyraków
 Podedwór – część wsi Laszki w powiecie jarosławskim, w gminie Laszki
 Podedwór – część wsi Golce w powiecie niżański, w gminie Jarocin
 Podedwór – część wsi Hucisko Jawornickie w powiecie przeworskim, w gminie Jawornik Polski
 Podedwór – część wsi Stobierna w powiecie rzeszowskim, w gminie Trzebownisko
 Podedwór – część wsi Zaczernie w powiecie rzeszowskim, w gminie Trzebownisko
 Podedwór – część wsi Chwałowice w powiecie stalowowolskim, w gminie Radomyśl nad Sanem
 Podedwór – część wsi Wrzawy w powiecie tarnobrzeskim, w gminie Gorzyce
 Województwo śląskie
 Podedwór – część wsi Dobra-Kolonia w powiecie zawierciańskim, w gminie Pilica
 Województwo świętokrzyskie
 Podedwór – część wsi Sułkowice w powiecie buskim, w gminie Solec-Zdrój
 Podedwór – przysiółek wsi Potok Mały w powiecie jędrzejowskim, w gminie Jędrzejów
 Podedwór – przysiółek wsi Lipnica w powiecie jędrzejowskim, w gminie Małogoszcz
 Podedwór – część wsi Tur-Piaski w powiecie pińczowski, w gminie Michałów